Kai Hiwatari, ou Kay est un personnage du manga et de la série d'animation Beyblade. Il apparaît dans les trois saisons de la série d'animation. C'est un anti-héros, mystérieux et laconique, bien qu'un des plus talentueux personnages de la série. Il fait partie de l'équipe des Blade Breakers aux côtés de Tyson, Ray et Max. Son spectre se nomme Dranzer et est un phénix. Sa toupie est bleue. Il a autrefois fait partie de l'équipe des Blade Sharks et également des Demolition Boys.

Histoire

Son passé 
Alors que Kai était très jeune, il fut confié à son grand-père Voltaire, ses parents voulant qu'il comprenne la dure loi de la vie. Voltaire part donc avec lui en Russie, où il l'élève dans l'obscurité. Cependant, à la suite d'un accident mystérieux qui a pour cause une amnésie quasi totale, Kai apprend à 11 ans à jouer aux Beyblades chez quelques voisins. Il rassemble alors un groupe de Beybladers et donne naissance au Blade Sharks, en référence aux ailerons dorsaux de requin en fer inoxydable qu'il porte depuis son enfance. Cette troupe sera chargée de régner sur le monde des ombres, qui évolue dans le secret le plus complet et devient donc un mythe. À la suite de ses nombreuses victoires, Kai prend la grosse tête, gonflé par sa fierté qui l'aveugle. Depuis ce temps, le mot « défi » est devenu quelque chose qui doit avoir le plus grand respect. Il commence donc à avoir de la haine envers tous les faibles. Il efface tous les sentiments humains : bonté et générosité ne font plus désormais partie de son vocabulaire. Il veut désormais combattre pour l'honneur de sa famille bafoué par son grand-père. Cependant, quand il rencontre Tyson, il se retrouve confronté à une rivalité qu'il n'avait jamais eu auparavant. Cette rivalité réveille en lui une sorte de démon faisant revenir les souvenirs du passé et provoquant des événements déclencheurs pour son futur, ce qui l'amènera à devenir « Dark Kai ».

Dark Kai 
C'est la période durant laquelle Kai est passée du « côté obscur ». Kai voulait absolument devenir le Beybladeur imbattable, et, pour cela, il devait avoir la toupie et le spectre imbattables. Il va donc rejoindre l'équipe des Demolition Boys durant une courte période et est formé par Boris pour devenir le meilleur des Beybladeurs avec le spectre ultime, Black Dranzer. Cependant, les Blade Breakers, qui commençait à se languir de l'absence de leur capitaine, décident de le battre tous ensemble pour le convaincre. Kai comprend donc son erreur et découvre que le Black Dranzer n'est non seulement pas imbattable, mais qu'il est moins puissant que le Dranzer de feu. Il revient donc avec les Bladebrakers et récupère Dranzer, revenant du « bon côté ».

Kai est sans aucun doute le personnage le plus mystérieux de la série Beyblade. C'est un jeune homme froid, intelligent et arrogant qui prend toujours le temps de réfléchir.

Il fut l'ancien capitaine des Blade Sharks, et fait maintenant partie des Blade Breakers.
Kai est froid et éloigné de tous, il ne semble pas vouloir se mêler aux autres, cela est notamment dû à un passé tragique qui lui a causé des séquelles. Il ne fait confiance a personne, excepté à son spectre Dranzer. Avant d'être détrôné par Tyson, il était champion du Japon. Il ne laisse paraitre aucune émotion, à part la haine qu'il éprouve au départ pour Tyson. Avec ses alliés comme avec ses ennemis, il se montre sans pitié. Sur le terrain, sa stratégie est de sortir la toupie de l'adversaire avant que celui-ci n'ait eu le temps de comprendre ce qui se passait. Il leur montre également sa supériorité par sa vitesse, sa force, ses puissantes attaques et sa défense quasi infranchissable. De plus, quand il héritera du spectre Black Dranzer, sa puissance sera nettement supérieure. Il préfèrera cependant retourner vers son spectre d'origine. Kai a énormément de qualités sur un Beystadium, mais les plus grandes sont sans nul doute la patience et la ruse : Il lui suffit de quelques minutes pour comprendre le jeu de son adversaire. Il a également une très grande fierté. Il joue pour sa famille, sans compter son cruel grand-père.

Style vestimentaire 

Question physique, Kai est une personne très intimidante dans sa manière de s'habiller, la façon dont il s'exprime, et celle dont il se tient. 

Dans la première saison, il porte une écharpe blanche, un haut moulant noir et un baggy bleu. 

Dans la , il ne porte plus son écharpe, son haut est mauve cette fois, et il a deux bretelles rouges sur les côtés, laissant voir ses épaules nues. Il porte un pantalon à bord rouge pour faire référence une nouvelle fois aux requins, et a aux poignets deux bracelets argentés.

Dans Beyblade G-Revolution, ses cheveux sont devenus beaucoup plus longs et il retrouve son écharpe, porte à présent des gants de cycliste cloutés, ses chaussures sont à présent noires luisantes, il porte un pantalon bleu foncé serré au chevilles par 2 courroies rouges, et enfin il retrouve un haut noir, avec cette fois une veste courte noire avec des rectangle ors. 
Ce que Kai n'a jamais perdu durant tous les épisodes de Beyblade ce sont les marques bleues sur son visage, faisant référence au requin.

Ses équipes 
Kai a fait partie de 3 équipes, dont il a été le capitaine : Les Blade Sharks, les Demolition Boys et les Blade Breakers. Il reste avec ces derniers pendant pratiquement toute la série.

Son spectre 
Excepté durant la courte période où il a utilisé Black Dranzer, le spectre de Kai est Dranzer, le phénix de feu. Il est considéré comme le plus puissant spectre de la série.

Personnage de Beyblade
Personnage de fiction russe
Antihéros

en:List of Beyblade characters#Bladebreakers